Jonker ist der Familienname folgender Personen:

 Andries Jonker (* 1962), niederländischer Fußballtrainer
 Anouk Jonker (* 1999), Schweizer Unihockeyspielerin
 Fredrik Pieter Jonker (1912–1995), niederländischer Botaniker
 Ingrid Jonker (1933–1965), südafrikanische Schriftstellerin
 Jos Jonker (* 1951), niederländischer Fußballspieler
 Kelly Jonker (* 1990), niederländische Hockeyspielerin
 Marius Jonker (* 1968), südafrikanischer Rugby-Union-Schiedsrichter
 Patrick Jonker (* 1969), australischer Radrennfahrer
 Roos Jonker (* 1980), niederländische Jazzsängerin

und steht für:

 Jonker Afrikaner (1790–1861), Stammesführer in Südwestafrika
 Jan Jonker Afrikaner (1820–1889), Häuptling in Südwestafrika